WVD steht für

 WVD Werbe-, Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Westsachsen mit Sitz in Chemnitz
 World Vision Deutschland, evangelikale Hilfsorganisation

Abkürzung